Węgierce est le nom :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Węgierce, dans le powiat d'Inowrocław.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Węgierce, dans le powiat de Złotów.